Говда — древнеславянское языческое городище.

Фамилия 
Индийская фамилия, носители которой обычно происходят из штата Карнатака.
 Говда, Викас
 Говда, Кришне
 Деве Говда, Хараданахалли Доддеговда — премьер-министр Индии.